Motociklistična Velika nagrada Aragonije je dirka svetovnega prvenstva v motociklizmu od sezone 2010, ki jo organizira španska pokrajina Aragonija na dirkališču Ciudad del Motor de Aragón.

Zmagovalci

Zunanje povezave
 

Aragonija

Motošport v Španiji
Aragonija
Športne prireditve, ustanovljene leta 2010